Полоцко-Лепельская партизанская зона (осень 1942 года — 11 апреля 1944 года) — освобождённая в годы Великой Отечественной войны в тылу немецко-фашистских захватчиков территория Белоруссии, образовавшаяся в результате скоординированных боевых действий партизанских формирований на территории Ушачского района, части Полоцкого, Глубокского, Докшицкого, Лепельского, Бешенковичского и Шумилинского районов Витебской области (центром освобождённой партизанской зоны стал город Ушачи).

История образования 
В Ушачском районе организация партизанского движения началась в августе 1941 года. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск» (от 18 июля 1941 года) Ушачский райком партии начинает активную работу по организации подпольного и партизанского движения на территории района.В группу организаторов вошли партийные, советские и хозяйственные работники, оставленные на захваченной врагом территории для подпольной работы — секретарь райкома партии Бородавкин С. Я., инструкторы райкома партии Боркарь С. Б., Паршонок С. К., председатели сельских советов Коршун И. Т., Сорокин И. А., председатели колхозов Хвощ А. И., Волох А. Р., директор лесхоза Томашевич З. П., директор молокозавода Мощев М. Ф., учителя Василевский В. Я., Карабань А. А., Котленок П. П. и др. По решению Витебского обкома партии на территорию района были также направлены Дубровский Ф. Ф., Кулаков И. А., Карабань М. Ф., Гурко И. Ф.На территориях всех сельсоветов района из оставшегося партийно-советского актива и комсомольцев началась организация подпольных групп, которые затем должны были стать базой для создания партизанских отрядов.

В августе 1941 года в районе стало действовать шесть подпольных групп (с общей численностью около 100 человек), охвативших своей деятельностью десять населённых пунктов.В частности, в Глыбочанском сельсовете подпольная группа была образована в поселениях Глыбочка, Островляны, Усвица. В её состав вошли как местные жители, так и не вышедшие из окружения красноармейцы. Группу возглавили бывшие до войны зав.отделом кадров Пинского обкома комсомола Тябут М. А., директор Зайковской начальной школы Меховского района Василевский В. Я., секретарь Глыбочанского сельсовета Толочко В. Ф.

В мае 1942 года в Ушачский район прибыла группа лейтенанта Плохотнюка Т. Д., бежавшая в начале марта из Полоцкого лагеря военнопленных и обосновавшаяся вначале в придвинских лесах.

7 мая 1942 года на состоявшемся в районе совещании руководителей Усвицко-Глыбочанской подпольной группы и группы Плохотнюка Т. Д. было принято решение об объединении групп в партизанский отряд «Смерть фашизму». Командиром отряда был избран Плохотнюк Т. Д., комиссаром — Василевский В. Я.В мае-июне в отряд влились подпольщики группы в деревне Ореховно (руководители Гирсёнок Т. П., Клопов И. А., Ястребов М. И.), группа в деревнях Апанасковичи, Яново (руководители Боркарь С. Б., Белов И. И., Косьмин И. К., Нестеров А. А.) и др., а также группы красноармейцев Конева А. Я. и Пучкова Н. М.Первой операцией отряда стал разгром фашистского гарнизона Глыбочанской волостной управы. Партизаны атаковали оккупантов ночью и на здании комендатуры водрузили Красный флаг.

А уже в июне 1942 года на базе разросшегося отряда «Смерть фашизму» была развёрнута одноимённая партизанская бригада под командованием Мельникова В. В.         

В августе 1942 года в Ушачском районе организовалась партизанская бригада «Дубова» — командир Дубровский Ф. Ф., комиссар Лобанок В. Е., являвшийся одновременно первым секретарём Лепельского подпольного РК КП(б) Белоруссии.

Образовавшиеся партизанские бригады в конце сентября 1942 года сумели освободить от немецко-фашистских оккупантов районный центр Ушачи, затем был освобождён весь Ушачский район.

Летом 1943 года из этих бригад выделились отряды, на базе которых образовались уже четыре самостоятельные партизанские бригады: имени П. К. Пономаренко (командир Уткин Н. В., комиссар Тябут М. А.), Лепельская имени И. В. Сталина (командир Лобанок В. Е., комиссар Ярмош А. В.), бригада, сохранившая наименование «Смерть фашизму», командиром которой стал Мельников В. В., комиссаром Кореневский И. Ф. и бригада «Дубова», перебазировавшаяся в Чашникский район (командир Дубровский Ф. Ф., комиссар Бородавкин С. Я.).

Осенью 1943 года бригада «Смерть фашизму» была переименована в партизанскую бригаду имени «В. И. Чапаева» под командованием же Мельникова В. В. и комиссара Кореневского И. Ф., который одновременно был и первым секретарём Ушачского подпольного райкома партии ещё с июля 1942 года.

На северо-западе освобождаемой от оккупантов зоны ещё с декабря 1942 года начала действовать бригада имени К. Е. Ворошилова, образованная прибывшим летом 1942 года с группой из-за линии фронта бывшим председателем Ветринского райисполкома Тябутом Д. В..

Летом 1943 года в освобождённой от оккупантов партизанской зоне в районе Ушач, Лепеля и Полоцка стали размещаться партизанские бригады: «За Советскую Белоруссию» (командир Романов П. М., комиссар Жижов Н. Г.), имени А. В. Суворова (командир Хомченко П. А., комиссар Усов Н. Е.), «Октябрь» (командир Юрченко Ф. К., комиссар Юкша И. И.), имени ЦК КП(б)Б (командир Медведев А. Д., комиссар Пучкарёв Н. Г.).

Осенью 1943 года в район действий Полоцк-Ушачи-Лепель перешли партизанские бригады: имени В. И. Ленина (командир Сакмаркин Н. А., комиссар Сипко А. В.), имени ВЛКСМ (командир Куксенок И. А., комиссар Зайцев Ф. И.), имени С. М. Короткина (командир Талаквадзе В. М., комиссар Эрдман А. Б.), диверсионная бригада имени В. И. Ленина (командир Горбатенков М. Т., комиссар Свирид В. С.).

Если первый год после оккупации Белоруссии был временем разовых, неорганизованных боевых выступлений партизан, то уже позднее были созданы (Постановлением ГКО от 30 мая 1942 года) Центральный штаб партизанского движения (в Москве) и Белорусский штаб партизанского движения (9 сентября 1942 года), наладилась связь партизан с Большой землёй.В каждой области стали действовать подпольные обкомы партии. Они координировали действия партизан, имели связь со штабами партизанского движения и соединениями Красной Армии.В партизанские отряды стали прилетать самолёты с оружием и боеприпасами. Партизанские же бригады стали объединять в большие организованные соединения под единым командованием. И это позволило им проводить более масштабные операции, освобождать целые территории и зоны.

К январю 1943 года базировавшиеся в Витебской области партизаны, в частности, полностью освободили от захватчиков Ушачский район вместе с райцентром и часть Полоцкого, Лепельского, Бешенковичского и ряда других районов. Образовалась огромная Ушачско-Лепельская партизанская зона, полностью контролировавшаяся партизанами.

В октябре 1943 года в соответствии с решением Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) организовывается в Полоцко-Лепельской зоне оперативная группа ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) для координации деятельности дислоцировавшихся в ней партизанских бригад.

Секретарь Лепельского подпольного райкома партии Герой Советского Союза (звание присвоено 16.09.1943 г.) Лобанок В. Е. (с июля по октябрь 1943 года командир Лепельской бригады имени И. В. Сталина) был назначен уполномоченным ЦК КП(б)Б, БШПД и руководителем оперативной группы.В группу также вошли подполковник Брюханов А. И., майор Бардадын А. Ф., капитан Зиненко И. И., капитан Фролов Д. А.Подполковник Брюханов А. И. был прикомандирован к оперативной группе временно как начальник оперативного отдела Белорусского штаба партизанского движения. Он получил задание подробно изучить обстановку в зоне и оказать помощь группе в начальный период её деятельности. В феврале 1944 года Брюханова А. И. отозвали из группы.На майора Бардадына А. Ф. возлагалась работа по военно-оперативной подготовке партизанских бригад и обеспечению связи с соединениями соседних зон.Капитану Зиненко И. И. было поручено возглавить штабную работу.Обязанности руководителя разведывательной службы опергруппы выполнял капитан Фролов Д. А., занимавший до этого должность заместителя командира по разведке Лепельской партизанской бригады.Все приказы и распоряжения оперативной группы были обязательными для исполнения. В случае необходимости опергруппа могла самостоятельно принимать решения по организационным и оперативным вопросам.

Полоцко-Лепельская партизанская зона включала в себя освобождённые от захватчиков весь Ушачский район и частично Полоцкий, Сиротинский (в ноябре 1961 года переименован в Шумилинский), Бешенковичский, Лепельский, Докшицкий, Плисский (в декабре 1962 года вошёл в состав Глубокского района), Ветринский (в 1960 году разделён между Полоцким и Ушачским районами) районы Витебской области.Общая площадь партизанской зоны составляла около 3200 квадратных километров с 1220 населёнными пунктами, размещёнными на этой территории, в которых проживало более 80 тысяч человек, местных жителей и беженцев из оккупированных врагом городов и сёл.

Вокруг Полоцко-Лепельской партизанской зоны была создана сплошная оборонительная линия, на севере-востоке зоны она даже имела значительный участок, проходящий по левому берегу реки Западная Двина — общая протяжённость линии составляла около 240 километров. По линии были сооружены дзоты, вырыты окопы, другие оборонительные сооружения.

В соответствии с решением ЦШПД (начальник штаба Пономаренко П. К.) в ноябре-декабре 1943 года в Полоцко-Лепельскую зону для решения планировавшихся расширенных боевых задач были передислоцированы: Смоленский партизанский полк Садчикова (командир Садчиков И. Ф., комиссар Юрьев А. Ф.), 16-я Смоленская партизанская бригада (командир Шлапаков И. Р., комиссар Тимошенко Г. Н.), партизанская бригада «Алексея» (командир Данукалов А. Ф., комиссар Старовойтов И. И.) и 1-я Антифашистская партизанская бригада (командир Гиль-Родионов В. В., комиссар Тимчук И. М.).С декабря 1943 года в Полоцко-Лепельской партизанской зоне действовало 16 партизанских бригад, объединявших более 17 тысяч народных мстителей. 

Таким образом, действовавшие в Полоцко-Лепельской партизанской зоне под общим руководством оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД партизанские бригады образовали Полоцко-Лепельское партизанское соединение. Штаб партизанского соединения размещался в районном центре Ушачи. Партизаны стали называть Ушачи «Партизанской столицей».

Создание крупного соединения означало вступление белорусского партизанского движения в новый этап своего развития, оно приняло организованный и массовый характер.В глубоком тылу врага жила по законам Советской власти «Партизанская республика».
 
У партизанского соединения был свой прочный тыл. На партизанские аэродромы Плиссы, Новоселье и Вечелье регулярно с Большой земли стали прилетать самолёты. Например, только за декабрь-январь 1944 года они доставили в зону около 700 тысяч винтовочных и автоматных патронов, а также патроны для противотанковых ружей, гранаты, тол, перевязочные материалы. Обратными рейсами было вывезено около 300 раненых партизан.Командование и подпольный райком партии за каждым отрядом закрепили определённые зоны из освобождённых пунктов, в которых проводилась соответствующая работа по поддержанию порядка.На этой территории по существу действовали органы Советской власти применительно к партизанским условиям.
 
В партизанской зоне с конца 1943 почти в каждом крупном партизанском отряде открыли мастерские по производству и ремонту оружия, выплавке тола из неразорвавшихся снарядов и авиабомб. Благодаря принятым мерам удалось увеличить производство мин разного назначения, особенно противотанковых, гранат и другого вооружения.Открыли кузнечно-слесарные, столярно-бондарные, гончарные, скипидарно-дегтярные предприятия, мастерские по изготовлению саней и лыж, по выделыванию кож и овчин, смолокурни, 20 заводов по производству льняного масла, 6 мельниц, 6 крупных рыболовецких артелей, вылавливавших сотни тонн рыбы. В деревне Крошино, например, работала шерсточесалка. В деревне Спащино располагалась швейная мастерская. Здесь шили партизанам шубы из овчин, маскировочные халаты из крестьянского полотна, бельё из парашютного шёлка, гимнастёрки и брюки из парашютных мешков для оружия. На освобождённой территории работали три электростанции.

Население зоны организованно поставляло партизанам хлеб и другие продукты. Партизаны в свою очередь оказывали необходимую помощь жителям в проведении весеннего сева и уборочных работ. Полевые работы в основном велись сообща.Командиры и политработники отряда систематически выезжали в свою зону ответственности, проводили собрания, беседы с населением, выступали с лекциями и докладами перед ними, рассказывали о положении на фронтах и в партизанской зоне. Нередко выезжали агитбригады в составе докладчика и группы художественной самодеятельности.

Имелись бригадные партизанские госпитали. В отрядах были свои фельдшера, в ротах — санитары. Так что и партизаны, и население получали необходимую медицинскую помощь. В случаях тяжёлого ранения партизан самолётами переправляли за линию фронта. Были организованы аптеки, которые снабжали лекарствами партизан и гражданское население.

В Полоцко-Лепельской партизанской зоне по состоянию на 11 апреля 1944 года действовали под единым командованием следующие партизанские бригады: бригада «За Советскую Белоруссию» (командир Романов П. М., комиссар Жижов Н. Г.); бригада «Имени В. И. Ленина» (командир Сакмаркин Н. А., комиссар Сипко А. В.); «16-я Смоленская бригада» (командиры Шлапаков И. Р., затем Алесенков И. К., комиссар Тимошенков Г. Н.); бригада «Имени В. И. Чапаева» (командир Мельников В. В., комиссар Кореневский И. Ф.); «Полк Садчикова» (командир Садчиков И. Ф., комиссар Юрьев А. Ф.); бригада «Имени К. Е. Ворошилова» (командир Тябут Д. В., комиссар Лемза В. А.); бригада «Имени ВЛКСМ» (командир Куксенок И. А., комиссар Зайцев Ф. И.); бригада «Имени С. М. Короткина» (командир Талаквадзе В. М., комиссар Эрдман А. Б.); бригада «Имени А. В. Суворова» (командир Хомченко П. А., комиссар Усов Н. Е.); бригада «Октябрь» (командир Юрченко Ф. К., комиссар Юкша И. И.); бригада «Имени ЦК КП(б)Б» (командир Медведев А. Д., комиссар Пучкарёв Н. Г.); «Диверсионная бригада имени В. И. Ленина» (командиры Горбатенков М. Т., затем Фурсо Е. У., комиссар Свирид В. С.); «1-я Антифашистская партизанская бригада» (командир Гиль-Родионов В. В., комиссар Тимчук И. М.); бригада «Алексея» (командиры Данукалов А. Ф., затем Блохин В. А., комиссар Старовойтов И. И.); «Лепельская бригада имени И. В. Сталина» (командиры Короленко Д. Т., затем Ярмош А. В., комиссары Ярмош А. В., затем Качан В. Л.); бригада «Имени П. К. Пономаренко» (командир Уткин Н. В., комиссар Тябут М. А.).

Участие в боевых действиях 
Полоцко-Лепельская партизанская зона находилась в тылу немецкой 3-й танковой армии. Поэтому главной задачей партизан было разрушение немецких коммуникаций с целью затруднить тыловое снабжение немецких фронтовых частей, воспрепятствование быстрому маневрированию войск. Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, разрушали железные дороги, минировали шоссейные пути, взрывали мосты.

Естественно, фашисты предпринимали постоянно различного масштаба наступательные и карательные действия в отношении партизан, дислоцировавшихся в Полоцко-Лепельской и соседних зонах. Но партизаны держали инициативу в своих руках и избегали разгрома.

Одна из первых таких операций под названием «Клетка обезьяны» («Affenkäfig») была проведена в декабре 1942 – январе 1943 года в северо-восточной части Витебской области.

В январе 1943 года каратели перенесли свои действия против партизанских бригад, дислоцировавшихся в Полоцком и Россонском районах Витебской области, Себежском, Идрицком и Невельском районах Калининской области. Эта операция имела кодовое название «Зимний лес» («Waldwinter»).

Вслед за ней в районах Освеи и Дриссы северо-западнее Полоцка последовала целая серия карательных операций под кодовыми названиями «Диамант» («Diamant»), «Заяц-беляк» («Schneehase»), «Зимнее волшебство» («Winterzauber»).

19 мая 1943 года южнее Полоцко-Лепельской зоны началась ещё одна карательная операция под названием  («Cottbus»), в которой приняли участие фронтовые части. Боевые действия гитлеровцы начали западнее Лепеля с целью разгрома партизан в районе озера Палик.В район Лепеля к находившимся в обороне партизанам прибыло подкрепление из бригад имени К. Е. Ворошилова и имени В. И. Чапаева Полоцко-Лепельской зоны. У Пышно противник, применявший, в том числе, и танки, был остановлен. Здесь разгорелись ожесточённые бои, длившиеся 20 суток. Замыслы фашистов были сорваны — партизаны выстояли и отбили атаки.

Отголоски этих карательных операций всегда сказывались на положении и возможностях действий партизан в Полоцко-Лепельской зоне.

С лета 1943 года партизаны от боевых действий с небольшими группами фашистов стали переходить к открытым боям с большими группировками, начали штурмовать крупные гарнизоны, расположенные в городах, крупных поселениях, на железнодорожных станциях.Совместными действиями четырёх партизанских бригад Полоцко-Лепельской и Сенненско-Оршанской зон полностью был разрушен участок жележной дороги Лепель-Орша. На всех станциях партизаны уничтожили водокачки и другое путевое хозяйство и, таким образом, привели дорогу в полную негодность.По-прежнему оккупантов держали в напряжении диверсионные партизанские группы зоны, которые успешно действовали на железных дорогах Полоцк-Молодечно, Вильнюс-Молодечно.

В июле 1943 года партизаны Полоцко-Лепельской зоны осуществили целый ряд одновременных ударов по тыловым объектам врага, по их коммуникациям. В ходе этих операций были разгромлены гарнизоны в Фролковичах, Сокорово, Бочейково и Котовщине, уничтожены мосты через реку Улла.

Партизанские бригады Полоцко-Лепельской зоны приняли активное участие в боевых операциях, начавшихся 3 августа 1943 года в ходе спланированного в соответстви с приказом Ставки ВГК первого этапа «Рельсовой войны», завершившегося в первой половине сентября.Так, Лепельская партизанская бригада имени И. В. Сталина с 3 по 28 августа взорвала 1236 рельсов, бригада имени В. И. Чапаева — 857, бригада имени К. Е. Ворошилова — 888 рельсов.Успешно действовали на вражеских коммуникациях бригады, впоследствии вошедшие в партизанское соединение, такие как бригада «Алексея», записавшая на свой боевой счёт более тысячи рельсов, смоленский «Полк Садчикова» — 1918 рельсов, бригада имени ЦК КП(б)Б — 213 рельсов и другие партизанские формирования.Многие дороги, в том числе Полоцк – Молодечно, не могли использоваться немцами более двух недель.

Партизанские бригады зоны справились с выполнением боевой задачи и масштабного второго этапа «рельсовой войны» (операция «Концерт»), проходившего с 19 сентября по конец октября 1943 года.Несмотря на сильную охрану, партизаны заняли несколько перегонов на железной дороге Полоцк-Молодечно и за одну ночь взорвали более 2500 рельсов, было убито и ранено много десятков фашистов.На участках железной дороги Крулевщина – Подсвилье и Подсвилье – Зябки за пять дней было взорвано более 1500 рельсов. На 23 перегонах железнодорожные линии были загромождены составами с техникой и боеприпасами, и движение на ряде участков на некоторое время полностью прекратилось.Борьба на коммуникациях противника продолжалась с неослабевающей силой и после завершения второго этапа «рельсовой войны».

Осенью 1943 года объединёнными силами партизанских бригад Полоцко-Лепельской зоны была проведена смелая операция по разгрому вражеского гарнизона в городе Лепель. Здесь располагались три пехотных полка, танковый батальон, артиллерийские и миномётные подразделения. Гарнизон был окружён сетью дотов и дзотов, проволочными заграждениями.Штурм города в ночь на 20 октября 1943 года осуществляли пять партизанских бригад — Дубова, Лепельская, имени В. И. Чапаева, имени П. К. Пономаренко, Сенненская под общим командованием Дубровского Ф. Ф.Партизаны разгромили железнодорожную станцию, сожгли склады с боеприпасами и горючим, уничтожили 4 танка, 2 орудия, много грузовых машин.Одновременно были проведены успешные операции по разгрому вражеских гарнизонов в Чашниках и Камене, где действовали партизанский полк Садчикова И. Ф., бригады Дубова и «За Советскую Белоруссию».

В середине января 1944 года осуществлены успешные оборонительно действия в районе населённых пунктов Красное и Улла, где фашисты силами до двух дивизий предприняли наступательную операцию против партизан. Однако активными контрнаступательными действиями партизан операция была сорвана.

В феврале 1944 года партизанами проведена дерзкая операция (получила название «Звёздочка»), в ходе которой скрытными действиями были выведены в лес и вывезены в партизанскую зону воспитанники Полоцкого детского дома в полном составе (около 200 детей), удерживавшиеся фашистами в деревне Бельчица (южнее Полоцка), где у них размещался крупный гарнизон.

Ушачский прорыв 44-го года и Знамя Победы имеют общее звено 
Весной 1944 года боевые действия партизанских бригад освобождённой зоны с захватчиками во многом определялись приближением советско-германского фронта к её границам.В результате осенне-зимних 1943/44-го года действий Красной Армии немецкая 3-я танковая армия лишилась основной линии снабжения по шоссейной и железной дорогам Орша - Витебск. 

Остававшаяся единственной линия снабжения по дороге Парафьяново - Березино - Лепель - Бешенковичи во многом контролировалась именно партизанами Полоцко-Лепельской зоны.Занятые же оккупантами войска на охране коммуникаций 3-ей танковой армии не могли напрямую быть использованы в наступательных операциях против партизан.Соответственно для проведения карательных экспедиций в освобождённые партизанами зоны немецко-фашистское командование вынуждено было выделять всё новые и новые воинские контингенты. Такое положение не могло продолжаться дальше.Немецкому командованию крайне необходимо было освободить тылы в преддверии летней наступательной кампании Красной Армии.

Возможность расправиться немецким войскам с Полоцко-Лепельской партизанской зоной представилась весной 1944 года в апреле-мае, когда ослабленная после многомесячных (конца 1943 года — начала 1944 года) наступательных действий Красная Армия не могла далее без дополнительной подготовки проводить значительные операции. Фронт застыл в менее 100 километрах от северо-восточной границы партизанской зоны.

И 11 апреля 1944 года началась самая масштабная, из когда-либо проводившихся в Белоруссии, немецкая карательная операция против партизан под циничным названием «Весенний праздник» (Frühlingsfest).Осуществлялась полная круговая блокада занятых партизанами территорий с непрерывным их сжатием к центру в Ушачах. На территориях, захваченных у партизан, проводились карательные действия, в том числе, и против находившегося там мирного населения.В задачи этой карательной операции входило полностью очистить Полоцко-Лепельскую зону как от партизан, так и от мирного населения, которое предполагалось вывезти в Германию — всех работоспособных и детей, остальных уничтожить.В операции фашисты задействовали около 60 тысяч человек, в том числе около 20 тысяч составляли войсковые части вермахта, 137 танков, 235 орудий, около 70 самолётов, 2 бронепоезда.См. статью «Операция «Весенний праздник» и партизанский прорыв под Ушачами весной 1944 года».

Партизанские силы в 16 бригадах, объединённые в соединение общим командованием оперативной группы ЦШПД, ЦК КП(б)Б и БШПД, составляли около 17,5 тысяч человек, имелось небольшое количество орудий, миномётов, противотанковые ружья, более 700 пулемётов, различное стрелковое вооружение.

Партизанские формирования, образовавшие круговую оборону с центром в городе Ушачи, смогли 25 дней противостоять численно и технически превосходящим силам немецко-фашистских оккупантов.

Однако карателям всё же удалось сжать кольцо окружения, блокировав партизанские бригады северо-западнее Ушач в Матыринском лесу.

В ночь на 5 мая 1944 года собрав оставшиеся силы партизанских бригад в единый кулак Полоцко-Лепельское соединение осуществило прорыв из блокады в южном направлении на деревни Паперино, Новое Село.

Партизаны понесли очень огромные потери, но вырвавшиеся партизанские бригады тем не менее продолжили сражаться с оккупантами, отойдя в другие районы Витебской области, до соединения с частями Красной Армии, начавшей 23 июня 1944 года стратегическую наступательную операцию «Багратион».

Очень символично, что одним из тех кто вырвался из фашистской блокады и затем продолжил боевой славный путь на Берлин в составе Красной Армии был разведчик Полоцко-Лепельского партизанского соединения бригады «Полк Садчикова» Михаил Егоров.Именно Михаилу Егорову с Мелитоном Кантария и представилась впоследствии возможность поставить точку в Великой Отечественной войне, водрузив Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Память 

В 1968 году в городе Ушачи создан музей Народной Славы, в экспозиции которого собраны материалы о героической борьбе партизан Ушачского района в годы войны, показан их вклад в общую победу.В 1985 году музей переехал в новое здание, построенное к 40-летию со дня Победы. В 1999 году музею было присвоено имя одного из организаторов партизанского движения Героя Советского Союза В. Е. Лобанка. На главном фасаде музея — монументальная композиция «Прорыв» художника Ю. Любимова.В музее собраны материалы о начале партизанского движения в крае и борьбе партизан в последующие годы войны, представлены документы и личные вещи партизан, рассказано о трагедии мирного населения во время карательной операции фашистов в 1944 году.

Накануне 3 июля 1974 года, Дня празднования 30-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, северо-западнее Ушач между сёлами Двор-Плино и Паперино (месте смертельной схватки партизан с врагом при прорыве окружения) в ознаменование майского 1944 года подвига партизан Полоцко-Лепельской зоны был торжественно открыт Мемориальный комплекс «Прорыв».Его композиция символически воспроизводит героический прорыв партизанами фашистской блокады.На входе в комплекс установлена проломленная каменная стена, за проломом возвышается величественный монумент партизана с автоматом в руках, героически пробившегося сквозь вражескую «стену» блокады.На мемориальном поле возле монумента лежат бронзовые плиты, на которых увековечены установленные имена 1450 партизан, которые погибли во время блокады и прорыва фашистского окружения.В честь каждой из 16-ти партизанских бригад, участниц апрельско-майских боёв 1944 года и легендарного прорыва, было высажено 16 дубов — символ величия и памяти на века.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Партизанское движение во время Великой Отечественной войны
Партизанские формирования во время Великой Отечественной войны
Партизанское движение в Белоруссии во время Великой Отечественной войны
XX век в Витебской области
Ушачи
Ушачский район
Полоцкий район
Лепельский район
Бешенковичский район
Глубокский район
Докшицкий район
Шумилинский район
1943 год в Белоруссии
Октябрь 1943 года
1944 год в Белоруссии
Апрель 1944 года
Май 1944 года